Новак Ђоковић је освојио турнир. У финалу је победио Жоа-Вилфрида Цонгу резултатом 4-6, 6-4, 6-3, 7-6.

Носиоци 

  Роџер Федерер (полуфинале)
  Рафаел Надал (полуфинале)
  Новак Ђоковић (победник)
  Николај Давиденко  (четврто коло) 
  Давид Ферер (четвртфинале)
  Енди Родик (треће коло)
  Фернандо Гонзалез (треће коло)
  Ришар Гаске (четврто коло)
  Енди Мари (прво коло)
  Давид Налбандијан (треће коло)
  Томи Робредо (друго коло)
  Џејмс Блејк (четвртфинале)
  Томаш Бердих (четврто коло)
  Михаил Јужни (четвртфинале)
  Маркос Багдатис (треће коло)  Карлос Моја (прво коло)

<ol start="17">
 Иван Љубичић ''(прво коло)
 Хуан Игнасио Чела ''(прво коло)
 Лејтон Хјуит ''(четврто коло)
 Иво Карловић ''(треће коло)
 Хуан Монако ''(треће коло)
 Хуан Карлос Фереро ''(четврто коло)
 Пол-Анри Матје ''(четврто коло)
 Јарко Нијеминен ''(четвртфинале)
 Фернандо Вердаско ''(друго коло)
 Станислас Вавринка ''(друго коло)
 Николас Алмагро ''(прво коло)
 Жил Симон  (треће коло)
 Филип Колшрајбер (четврто коло)
 Радек Штјепанек (прво коло) 
 Игор Андрејев  (треће коло) 
 Дмитриј Турсунов (друго коло)

Жреб

Финала 
{{Тенис-8 играча и 5 сетова
| RD1=Четвртфинале
| RD2=Полуфинале
| RD3=Финале
| team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Роџер Федерер
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=7<sup>7
| RD1-score1-3=6
| RD1-score1-4= 
| RD1-score1-5= 
| RD1-seed2=12
| RD1-team2= Џејмс Блејк
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=6<sup>5
| RD1-score2-3=4
| RD1-score2-4= 
| RD1-score2-5= 
| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Новак Ђоковић
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=7
| RD1-score3-4= 
| RD1-score3-5= 
| RD1-seed4=5
| RD1-team4= Давид Ферер
| RD1-score4-1=0
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=5
| RD1-score4-4= 
| RD1-score4-5= 
| RD1-seed5= 
| RD1-team5={{nowrap| Жо-Вилфрид Цонга}}
| RD1-score5-1=7
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=7<sup>8
| RD1-score5-4= 
| RD1-score5-5= 
| RD1-seed6=14
| RD1-team6= Михаил Јужни
| RD1-score6-1=5
| RD1-score6-2=0
| RD1-score6-3=6<sup>6
| RD1-score6-4= 
| RD1-score6-5= 
| RD1-seed7=24
| RD1-team7= Јарко Нијеминен
| RD1-score7-1=5
| RD1-score7-2=3
| RD1-score7-3=1
| RD1-score7-4= 
| RD1-score7-5= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Рафаел Надал
| RD1-score8-1=7
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=6
| RD1-score8-4= 
| RD1-score8-5= 
| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Роџер Федерер
| RD2-score1-1=5
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3=65
| RD2-score1-4= 
| RD2-score1-5= 
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Новак Ђоковић
| RD2-score2-1=7
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=7<sup>7
| RD2-score2-4= 
| RD2-score2-5= 
| RD2-seed3= 
| RD2-team3={{nowrap| Жо-Вилфрид Цонга}}
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3=6
| RD2-score3-4= 
| RD2-score3-5= 
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Рафаел Надал 
| RD2-score4-1=2
| RD2-score4-2=3
| RD2-score4-3=2
| RD2-score4-4= 
| RD2-score4-5= 
| RD3-seed1=3
| RD3-team1= Новак Ђоковић
| RD3-score1-1=4
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3=6
| RD3-score1-4=7<sup>7
| RD3-score1-5= 
| RD3-seed2= 
| RD3-team2=
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=4
| RD3-score2-3=3
| RD3-score2-4=6<sup>2
| RD3-score2-5= 
}}

 Горња половина 
 Група 1 

 Група 4 

| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=7<sup>8
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= А. Фаља
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=4
| RD2-score06-4=6<sup>6
| RD2-score06-5= 
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= С. Варбург
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=6<sup>4
| RD2-score07-3=2
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= Ж-В. Цонга
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7<sup>7
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 
| RD3-seed01=8
| RD3-team01= Р. Гаске
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=4
| RD3-score01-4=6
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=31
| RD3-team02= И. Андрејев
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=6
| RD3-score02-4=4
| RD3-score02-5= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=2
| RD3-score03-4= 
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Ж-В. Цонга
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4= 
| RD3-score04-5= 
| RD4-seed01=8
| RD4-team01= Р. Гаске
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=7<sup>7
| RD4-score01-3=6<sup>6
| RD4-score01-4=3
| RD4-score01-5= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=

 Група 6 

 Група 7 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло
| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Е. Родик
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=7
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Л. Длоухи
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=5
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Д. Јанг
| RD1-score03-1=7<sup>7
| RD1-score03-2=64
| RD1-score03-3=3
| RD1-score03-4=65
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= М. Берер
| RD1-score04-1=65
| RD1-score04-2=7<sup>7
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=7<sup>7
| RD1-score04-5= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Ј. Корољов
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= М. Гранољерс
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=0
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Р. Каранушић
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=65
| RD1-score07-3=1
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=29
| RD1-team08={{nowrap| Ф. Колшрајбер}}
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7<sup>7
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 
| RD1-seed09=24
| RD1-team09= Ј. Нијеминен
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=5
| RD1-score09-4=2
| RD1-score09-5=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ф. Данчевић
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=7
| RD1-score10-4=6
| RD1-score10-5=1
| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Џ. Левин
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=1
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М. Фиш
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=3
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Б. Пашански
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=3
| RD1-score14-5= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= М. Зверев
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=62
| RD1-score15-4=4
| RD1-score15-5=5
| RD1-seed16=11
| RD1-team16= Т. Робредо
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3=7<sup>7
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5=7
| RD2-seed01=6
| RD2-team01= Е. Родик
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3='''6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= М. Берер
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Ј. Корољов
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=1
| RD2-score03-4=r
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=29
| RD2-team04={{nowrap| Ф. Колшрајбер}}
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=0
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=24
| RD2-team05= Ј. Нијеминен
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=7<sup>7
| RD2-score05-4= 
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Џ. Левин
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=6<sup>2
| RD2-score06-4= 
| RD2-score06-5= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= М. Фиш
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=11
| RD2-team08= Т. Робредо
| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=3
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 
| RD3-seed01=6
| RD3-team01= Е. Родик
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=6<sup>9
| RD3-score01-4=7<sup>7
| RD3-score01-5=6
| RD3-seed02=29
| RD3-team02=

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту ATPWorldTour.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2008.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно